В списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Габоне значится только один объект. И ещё 6 объектов значатся кандидатами на занесение в список.

Список 

 Географическое расположение объекта

Кандидаты 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Габона в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 
Каталог ссылок по Всемирному наследию в Габоне 
 

Списки:Габон
Габон
Всемирное наследие в Габоне